Kudlich ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Huber-Kudlich (1851–1918), Schweizer Seidenindustrieller

 Hermann Kudlich (Joseph Hermann Kudlich; 1809–1886), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Jörg Kudlich (1936–2009), deutscher Politiker (CSU)
 Reinhart Kudlich (1902–1943), sudetendeutscher Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker (SdP, NSDAP)
 Walter Kudlich (1857–1930), österreichischer Jurist und Politiker
 Werner Kudlich (1903–1945), deutsch-tschechischer Kunsthistoriker und Direktor des Schlesischen Landesmuseums in Troppau